Motta’s Recording Studio – pierwsze jamajskie studio nagraniowe
 Movimiento Renovador Sandinista – nikaraguańska partia polityczna
 spektroskopia rezonansu magnetycznego in vivo (ang. Magnetic Resonance Spectroscopy)
 kod IATA dla portu lotniczego Marsylia